Das Herreneinzel der Australian Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der das Turnier erneut gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Herren vom 13. bis zum 16. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel
2016